Paluküla bezeichnet folgende estnische Orte:
 Paluküla (Hiiumaa), Ort in der Landgemeinde Hiiumaa
 Paluküla (Kastre), Ort in der Landgemeinde Kastre
 Paluküla (Kehtna), Ort in der Landgemeinde Kehtna